Fish Creek Mountains steht für:

 Fish Creek Mountains (Kalifornien), Gebirge im US-Bundesstaat Kalifornien
 Fish Creek Mountains (Nevada), Gebirge im US-Bundesstaat Nevada
 Fish Creek Mountains Wilderness, Naturschutzgebiet in Kalifornien

Siehe auch:
 Fish Creek Range, Bergkette in Nevada